Lakun kan syfta på:

Lakun (psykolog) – inom psykologin en minneslucka
Lakun (medicin) – inom medicinen, en mikroskopiskt liten, ibland vätskefylld urgröpning i vävnad
Lakun (lexikologi) – inom lexikologi en lucka i en text

Se även
Howships lakuner – mikroskopiska gropigheter i benvävnad som hyser osteoklaster